Bahnhof Laudenbach bezeichnet folgende Bahnhöfe oder Haltepunkte:

 Bahnhof Laudenbach (b Kleinheubach) der Bahnstrecke Aschaffenburg–Miltenberg
 Bahnhof Laudenbach (Bergstr) der Main-Neckar-Eisenbahn
 Bahnhof Laudenbach (Württ) der Bahnstrecke Königshofen–Crailsheim